Andrés Piquer – scrittore, filosofo, logico e medico spagnolo
 Concha Piquer – cantante e attrice spagnola, tra le figure più rilevanti della copla
 Eva Piquer i Vinent – scrittrice, giornalista e docente spagnola
 Juan Piquer Simón – regista spagnolo